Oratorio della Santa Croce a Castelfiorentino, in provincia di Firenze
Oratorio della Santa Croce a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova
Oratorio della Santa Croce a Chiusavecchia, in provincia di Imperia
 Oratorio della Santa Croce a Scarlino, in provincia di Grosseto